«Tellement j'ai d'amour...» — третій франкомовний студійний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 7 вересня 1982 року.

Список композицій

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Франкомовні музичні альбоми